Der Unicodeblock Zusätzliche mathematische Operatoren (, U+2A00 bis U+2AFF) enthält mathematische Zeichen, die nicht bereits im Unicodeblock Mathematische Operatoren enthalten sind.

Tabelle 
Alle Zeichen haben die Kategorie "Mathematisches Symbol" 
und die bidirektionale Klasse "Anderes neutrales Zeichen".

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)

Mathematisches Zeichen